Азербайджанська державна морська академія () — вищий навчальний заклад в Баку (Азербайджан).

Дата створення 

Морська освіта в Азербайджані почалося в листопаді 1881 року.

З Центрального державного історичного архіву глава Бакинського офісу глава Кавказу в Баку 21 листопада 1881 Інформацію про відкриття класів у морській.

Більшість офшорних працівників у Баку були роки морських класів. 1 навчальний рік як період з 1 листопада (зимовий сезон через Астрахані на дорозі до моря, пара і вітрильний порт Баку в зимовий період для флоту) були організовані.

1 липня 1902 в Баку, Азербайджан від відвідування школи три роки була створена на основі морських класів, а також підготовчі курси були організовані в школі.

Дороги Департаменту і Наркомату центру морських транспортних послуг на 1 жовтня 1924 року, указом води Баку-Баку, технічні водного транспорту називатися технічних засобів, було підпорядковане Каспійського морського пароплавства.

У 1925 році відкриття технічного відділу Азербайджану. У березні 1930 року уряд реорганізації в галузі промислової texnikumlarının відповідно до рішення, з 1 вересня 1930 року в Баку, Азербайджан шляхах технічної морський технічний називали. 1944 року в Баку, віце-море морський технікум був перейменований способами.

Азербайджанська державна морська академія протягом багатьох років працював на кафедрі Баку, Азербайджанське державне каспійське морське пароплавство морська школа була створена на базі. 1996 до Кабінету Міністрів Азербайджанської Республіки 15 липня за рішенням Морський школи реконструкція № 91, її матеріально-технічної бази та зміцнення потенціалу наукових і педагогічних кадрів у результаті цій школі був організований у країні, яка не має аналогів, це був привласнений статус академії. Академія країн СНД та інших зарубіжних країн у співпраці з вишами до навігації. А. академії в Санкт-Петербурзі Макаров Морської академії країн СНД у складі морських навчання середньої школи методів є членом ради. Академія освіти і Закон про освіту Азербайджанської Республіки був створений відповідно до рекомендацій Міжнародної морської організації.

Кабінету Міністрів Азербайджанської Республіки від 8 травня 2000 року, за рішенням Академії "і матросів, підготовка центральної сертифікат "функції.

Посилання 
 Офіційний сайт

Вищі навчальні заклади Баку
Навчальні заклади, засновані 1881
Споруди Баку
Транспортні вищі навчальні заклади